Лісоводи — село, Хмельницька область, Городоцький район, Лісоводська сільська рада
 Лісоводи — селище, Хмельницька область, Городоцький район, Лісоводська сільська рада
 Лісоводи — залізнична станція в Городоцькому районі, Хмельницької області, Південно-Західної залізниці